Kashmir ( für die Region Kaschmir) steht für:
 Kaschmir, Region 
 Kaschmir (Division), Division im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir
 Kashmir (dänische Band), dänische Rockband
 Kashmir (schweizerische Band), Schweizer Progressive-Rock-Band
 Kashmir (Lied), Song von Led Zeppelin
 Kashmir (Schiff, 1915), Passagierschiff
 HMS Kashmir (F12), Zerstörer der Royal Navy
 Kaschmirwolle, feine und sehr weiche Faser

Siehe auch: